Municipio de Harmon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harmon (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Harmon (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Harmon (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Harmon (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.